Piłkarska Liga Polska – istniejące do czerwca 2005 stowarzyszenie zrzeszające wszystkie kluby I i II piłkarskiej ligi polskiej.
 Puchar Ligi Polskiej w piłce nożnej – rozgrywki piłkarskie organizowane nieregularnie przez Polski Związek Piłki Nożnej
 Fosforan pirydoksalu – (z ang. Pyridoxal phosphate) koenzym